Taxa mínima de atratividade, taxa de juros;
 Trimetilamina, um composto orgânico;
 Trimetilalumínio, um composto químico;
 Trans Mediterranean Airways, uma companhia aérea de carga;
 Soyuz TMA;
 Soyuz TMA-1;
 Soyuz TMA-2;
 Soyuz TMA-3;
 Soyuz TMA-4;
 Soyuz TMA-5;
 Soyuz TMA-6;

Desambiguação